Benemerenti – odznaczenie przyznawane od 1832 przez papieży
 Medal Bene Merenti Civitas Radomiensis – odznaczenie przyznawane od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Radomia
 Medal Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 Medal Bene Merenti Uniwersytetu w Würzburgu
 Order Bene Merenti Domu Panującego – odznaczenie przyznawane w latach 1935–1940 przez króla Rumunii Karola II
 Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” – odznaczenie przyznawane przez Komisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji

Strony ujednoznaczniające